Miraflores de la Sierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Miraflores de la Sierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Miraflores de la Sierra är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Miraflores de la Sierra. Runt Miraflores de la Sierra är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar Viejo,  km söder om Miraflores de la Sierra. Trakten runt Miraflores de la Sierra består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid